Мышки — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Мышки — деревня в Верхнедвинском районе Витебской области.
 Мышки — деревня в Поставском районе Витебской области.

Россия 
 Мышки — посёлок в Лихославльском районе Тверской области.